Al Warda al-baida est un film égyptien réalisé en 1933 par Mohammed Karim.

Historique 
Mohamed Karim, auteur du film muet Zeinab (1930), réalise le premier film sonore qui a imposé la comédie musicale comme genre de prédilection du cinéma égyptien.

Fiche technique 
 Réalisation : Mohammed Karim
 Image : Achille Primavera

Distribution 
 Mohammed Abdel Wahab
 Dawlad Abiad
 Samira Khouloussi
 Suleiman Naguib

Liens externes 
 
 

Film égyptien sorti en 1933
Film musical égyptien
Film musical des années 1930